

Geografia 
 Darro – comune spagnolo della provincia di Granada
 Darro – fiume spagnolo che scorre nella provincia di Granada
 Darro – città del Pakistan

Persone 
 Bambi Darro – attrice e doppiatrice
 Frankie Darro – attore statunitense